Gorham kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Gorham,

USA 

 Gorham, Illinois, Jackson County, 
 Gorham, Kansas, Russell County, 
 Gorham, Maine, Cumberland County, 
 Gorham, New Hampshire, Coos County, 
 Gorham, New York, Ontario County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar